(nommé d'après l'Institut indien de statistiques) est un genre de titanosaure du Crétacé supérieur retrouvé en Inde.

L'espèce type, et unique espèce connue, , a été d'abord nommée Titanosaurus colberti par  et Saswati Bandyopadhyay en 1997, puis a été renommé en 2003 par  et . Le nom spécifique a été donné en l'honneur d'Edwin Harris Colbert.

Présentation 
L'humérus a une longueur de . D'après ce spécimen, Isisaurus mesurait 18 mètres de long et pesait environ 20 tonnes.

Son cou court et vertical ainsi que ses longs membres antérieurs le différencient considérablement des autres titanosauridaes.

L'espèce-type est basée sur des vertèbres cervicales, dorsales, sacrées et caudales, des côtes, pelvis, scapula, coracoïde, un membre antérieur gauche ainsi que d'autres os. Ces fossiles ont été retrouvés entre 1984 et 1986 par Jain et Bandyopadhyay dans la formation de Lameta à Dongargaon Hill (Manjar Sumba, Maharashtra). En 2012, ils forment l'un squelette plus complet de titanosaure retrouvé à ce jour.

Des champignons retrouvés dans les coprolithes attribués à Isisaurus indiqueraient que ce dernier mangeait des feuilles provenant de différentes espèces d'arbres.

Cladogramme 
Arackar a été placé chez les Titanosauria au sein des Lithostrotia en 2021, en tant que taxon sœur dIsisaurus. Ensemble, ils forment un clade frère des Rapetosaurus, au sein des Saltasauridae. Le cladogramme de Rubilar-Rogers et al. (2021) est illustré ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Lithostrotia
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Inde et de Madagascar
Taxon fossile décrit en 1997
Taxon fossile décrit en 2003